Дінець Йосиф (нар. 26 грудня 1806) ― політичний та громадський діяч Галичини середини XIX століття століття, посол до Австрійського парламенту 1848 року.
Дінець Богдан Ілліч (1924–1944) — повітовий референт Служби безпеки ОУН(р) Сокальщини.

 Сіверський Донець (також Діне́ць) — річка півдня Східноєвропейської рівнини, що тече через Бєлгородську область Росії, Харківську, Донецьку й Луганську області України, і Ростовську область Росії; права й найбільша притока Дону.